Schipper är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jessicah Schipper (född 1986), australisk simmerska
 Jakob Schipper (1842–1915), österrikisk anglist

Tyska efternamn